Барвінкова вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Барвінкова вулиця — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Барвінкова вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Барвінкова вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Барвінкова вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала у місцевості Пріорка.

Вулиці